Финал Кубка Футбольной лиги 2009 () — футбольный матч, который состоялся 1 марта 2009 года на стадионе «Уэмбли». Матч стал завершением розыгрыша 49-го розыгрыша Кубка Футбольной лиги сезона 2008/09. В нём встретились английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». За обе команды играли лучшие бомбардиры турнира: Роман Павлюченко за «Тоттенхэм Хотспур» и Карлос Тевес за «Манчестер Юнайтед». У каждого из них на бомбардирском счёту было по 6 голов.

Матч выиграл «Манчестер Юнайтед» по послематчевым пенальти со счётом 4:1, после завершения основного и дополнительного времени без забитых мячей. Игроки «Юнайтед» забили все четыре удара с одиннадцатиметровой отметки, тогда как игроки «Тоттенхэма» не забили два из них. Это был лишь второй случай за историю турнира, когда его итог решался в серии пенальти.

Игроком матча был признан вратарь «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер.

Путь к финалу

«Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм Хотспур»

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2009
Кубок Футбольной лиги финал
Кубок Футбольной лиги 2009
Кубок Футбольной лиги 2009